A szobor – Sugár Pál 1919-ben bemutatott némafilmje.
 A szobor – Macskássy Gyula és Várnai György 1971-ben bemutatott magyar rajzfilmje.